Pedrera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pedrera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Pedrera (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar